Амирла́н Айдарбéкович Кусаи́нов (; 25 сентября 1957 — 27 октября 2021) — казахстанский учёный,  (1994), , академик Международной и Национальной инженерных академий (2002). почётный член Национальной Академии наук РК (1998).

Президент, ректор Казахской головной архитектурно-строительной академии (с 2000—2020 годы). Ректор Казахско-Американского университета (1997-2000, 2006-2020). Оба ВУЗа были объединены в Международную образовательную корпорацию (МОК), президентом которой был Амирлан Кусаинов.

Биография 
Родился 25 сентября 1957 года в Алмате. В 1979 году окончил факультет ПГС МИСИ (Москва).

Трудовую деятельность начал в 1983 году в Алматинском архитектурно-строительном институте (ААСИ) сначала с должности старшего научного сотрудника, ассистента кафедры «Строительной механики» и затем продолжил в качестве доцента этой же кафедры. В 1983 году защитил кандидатскую, а в 1994 году — докторскую диссертацию в области технических наук в ЦНИИСК (Москва). В 1987-88, 1991, 1992 годах прошёл научную стажировку в Калифорнийском Университете в городе Беркли (США), в Университете Киото (Япония), в Дзилиньском университете (Китай).

С 1994 года заведующий кафедрой «Строительной механики», с 1997 года проректор по научно-методической работе КазГАСА. В 1998 году основал Школу при Казахко-Американском Университете при поддержке ЮНЕСКО.

С 2000 года — ректор Казахской государственной архитектурно-строительной академии, а с 2002 года — президент Казахской головной архитектурно-строительной академии (КазГАСА).

В 2007 году по инициативе Амирлана Кусаинова, на базе КазГАСА и КАУ была учреждена Международная образовательная корпорация в форме университета как единый учебно-научно-производственный комплекс, объединяющий учебные, научные, производственные и другие подразделения, имеющие статус юридического лица на базе двух вузов.

В 2009 году по инициативе ректора был создан Международный фестиваль архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии, который проводится ежегодно на протяжении 10 лет. За это время конкурс проводился на базе вузов Турции, Казахстана, Кыргызстана, Италии, Кипра, Молдовы.

С 2020 года — почётный президент Казахской головной архитектурно-строительной академии.

Скончался 27 октября 2021 года в Алматы.

Трудовой путь 
 1983—1994 — старший научный сотрудник, ассистент кафедры «Строительная механика», доцент кафедры «Строительная механика» Алма-Атинского архитектурно-строительного института (ААСИ)
 1994—1995 — заведующий кафедрой «Строительная механика»
 1995—1997 — заместитель заведующего отделом внутренней политики Кабинета министров РК
 1997—2000 — проректор по научно-методической работе КазГАСА
 1997—2000 и 2006—2020 — ректор Казахско-Американского университета
 2000—2002 — ректор Казахской государственной архитектурно-строительной академии
 2002—2020 — президент, ректор Казахской головной архитектурно-строительной академии
 2020—2021 — Почётный президент Казахской головной архитектурно-строительной академии

Награды и звания

Государственные награды Республики Казахстан 
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан»
 медаль имени Ахмета Байтурсынова
 золотая медаль Союза архитекторов Казахстана
 нагрудный знак «15 лет Национальной Инженерной Академии РК»
 звание «Почётный строитель Казахстана»
 звание «Почётный работник образования РК»

Награды зарубежных стран и международных организаций 
 золотая медаль Союза архитекторов Кыргызской Республики
 диплом Европейского качества за соответствие Европейским стандартам в образовании

Звания 
 действительный член Американского общества инженеров-строителей
 академик Международной и Национальной инженерных академий
 академик Международной академии наук высшей школы (МАН ВШ)
 академик Академии наук Высшей школы Казахстана (АН ВШК)
 действительный член Международной ассоциации по механике грунтов, оснований и фундаментов
 иностранный академик Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН)
 почётный член Национальной Академии наук РК.

Результаты научной деятельности 
Автор 140 научно-методических и общественно-политических публикаций, включая 3 монографии и 1 учебник.

Примечания

Ссылки 
 Международная образовательная корпорация
 Персональная справка на сайте «Юрист»
 Инвестиционно-привлекательные персоны Казахстана
 Его статьи в РИНЦ

Ректоры вузов Казахстана
Выпускники Московского государственного строительного университета
Преподаватели Казахской головной архитектурно-строительной академии